Powiernik (bankowość)
 Frodo Baggins – Powiernik Pierścienia